Les mots glaucus, glauca et glaucum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « vert » ou « glauque ».

Sciences et techniques 
 Glaucus est un genre de nudibranches, de la famille des Glaucidae. On ne lui attribue aujourd'hui qu'une seule espèce, Glaucus atlanticus.
 En taxonomie, les mots glaucus, glauca et glaucum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales de couleur verte ou verdâtre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : glaucus, glauca, glaucum.

Sciences humaines et sociales 
  est le nom antique du golfe de Telmessos (l'actuelle Fethiye, en Turquie).

Culture et société 
  est une sculpture d'Auguste Rodin, terminée en 1889.
 L' (1863-1894) est un bateau à vapeur acquis par l'Union Navy pendant la guerre de Sécession.
 Scylla et Glaucus est une tragédie lyrique de Jean-Marie Leclair, composée en 1746.

Anthroponyme 
 Glaucus de Caryste (fin du -début du ) est un pugiliste grec, l'un des plus célèbres athlètes de l'Antiquité.

Épithète spécifique